Příjmení Hudák nese více různých osobností:

 Ľuboš Hudák (* 1968) – československý házenkář
 Dávid Hudák (* 1993) – slovenský fotbalový obránce
 Eduard Hudák (* 1945) – slovenský fotbalista, útočník